Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1997./98.

3. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

Sisačko-moslavačka županija

Moslovačka liga II - NS Kutina 

 Izvori: 
 ŠNK Moslavina Donja Gračenica (1957. – 2007.)

Poveznice 
 1. HNL 1997./98.
 2. HNL 1997./98.
 3. HNL 1997./98.
 4. rang HNL-a 1997./98.
 5. rang HNL-a 1997./98.
 6. rang HNL-a 1997./98.
 Hrvatski nogometni kup 1997./98.

Izvori 

1997-98
 7